Lista sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Stan na 1 listopada 2021:

Bibliografia 
 
 

Prezesi Trybunału Sprawiedliwości
Rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości
Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości
Listy biograficzne